Inițialele PSU de regulă se referă la sursa (blocul) de alimentare cu energie la calculatoarelor, abreviat PSU, din engleză de la „power supply unit”.

PSU se mai poate referi la:

Inițiale pentru oricare din următoarele universități:
Pennsylvania State University
Portland State University
Pangasinan State University
Palawan State University
Partido State University
Plymouth State University
Pittsburg State University
Plattsburgh State University
Pembroke State University
Prince of Songkla University
Prince Sultan University
Puntland State University
Pacific States University

PSU.com, website-ul PlayStation Universe

Partidul Socialist Unificat, mai multe partide politice din țări francofone